This Is Who I Am – album di Heather Headley del 2002
 This Is Who I Am – album di Kelly Price del 2006
 This Is Who I Am – album di Salem Al Fakir del 2007
 This Is Who I Am – singolo di Vanessa Amorosi del 2009, dall'album Hazardous
 This Is Who I Am – album di Lena Katina del 2014